Cruciella candida är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Baptiste Leschenault de la Tour. Cruciella candida ingår i släktet Cruciella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
candida